Ушу може відноситися до:
Ушу (термін) — термін китайською мовою, який буквально означає «бойові мистецтва»
Китайські бойові мистецтва — різноманітні бойові мистецтва Китаю.
Спортивне ушу — сучасний демонстраційний та повноконтактний спорт, що базується на китайських бойових мистецтвах, створений у Китайській Народній Республіці.

Багатозначні терміни